The Very Best of Bee Gees è un greatest hits dei Bee Gees, uscito nel 1990.

Tracce

Note

Collegamenti esterni